Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Meghann Shaughnessy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2002)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Sydney
Tennis en Australie en 2002
Tennis en janvier 2002